Koei Tecmo peut évoquer :
 Koei Tecmo Holdings, la holding du groupe, née en 2009 à la suite de la fusion des deux entreprises de développement et de d'édition de jeux vidéo Tecmo et Koei ;
 Koei Tecmo Games, une entreprise qui exerce son activité dans le développement de jeu vidéo, née de la fusion des entreprises japonaises Tecmo et Koei ,
 Koei, une société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo fondée en 1978 ;
 Tecmo, une entreprise vidéoludique japonaise spécialisée dans le développement et d'édition, fondée en 1967.